Neuhold ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Neuhold (* 1951), österreichischer Maler und Objektkünstler
 Angelika Neuhold (* 1980), österreichische Politikerin
 Christoph Neuhold (* 1994), österreichischer Handballspieler
 Florian Neuhold (* 1993), österreichischer Fußballspieler
 Günter Neuhold (* 1947), österreichischer Dirigent
 Hanspeter Neuhold (* 1942), österreichischer Hochschullehrer
 Helmut Neuhold (* 1959), österreichischer Historiker
 Johann Jakob Neuhold (1700–1738), deutscher Mediziner
 Leopold Neuhold (* 1954), österreichischer römisch-katholischer Theologe und Ethiker